Макси́м Антоню́к:
 Антонюк, Максим Антонович (1895—1961) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Антонюк, Максим Кондратьевич (1914—1941) — советский лётчик, совершивший таран.
 Антонюк, Максим Михайлович (род. 1991) — молдавский футболист.